Колонешти има више значења:

 Колонешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Колонешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Колонешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Колонешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији